Skhinoussa és una illa del grup de les Cíclades, Grècia de 8,5 km². És al sud de l'illa de Naxos i hi vivien 206 persones segons el cens del 2001.

Enllaços externs 

 Information and Accommodation in Schinoussa
 Photos from Schinoussa

Illes de les Cíclades